Диордица — фамилия венгерского происхождения (от «Дьёрдь»), получившая распространение на территории современных Молдавии и Украины.

 Диордица, Александр Филиппович — молдавский советский государственный деятель.
 Диордица, Николай Фёдорович — Герой Российской Федерации.